Svetovno prvenstvo v atletiki 2022 je bilo 18. svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 15. in 24. julijem 2022 na stadionu Hayward Field v Eugeneu. Zaradi Pandemije koronavirusne bolezni 2019 je bilo prestavljeno za eno leto. Udeležilo se ga je 1972 atletov iz 192-ih držav, ki so tekmovali v 49-ih disciplinah. Najuspešnejša država na prvenstvu je ZDA s trinajstimi zlatimi medaljami.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Mešane discipline

Medalje po državah

Sodelujoče države 

 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (11)
 (1)
 (1)
 (4)
 (65)
 (4)
 (2)
 (17)
 (6)
 (1)
 (3)
 (32)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (9)
 (58)
 (2)
 (1)
 (2)
 (4)
 (1)
 (59)
 (1)
 (1)
 (1)
 (6)
 (53)
 (3)
 (14)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (5)
 (16)
 (4)
 (24)
 (16)
 (1)
 (2)
 (12)
 (1)
 (1)
 (20)
 (4)
 (1)
 (10)
 (5)
 (1)
 (40)
 (1)
 (37)
 (45)
 (1)
 (1)
 (2)
 (88)
 (7)
 (1)
 (81)
 (19)
 (3)
 (1)
 (9)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (20)
 (1)
 (2)
 (1)
 (22)
 (10)
 (60)
 (6)
 (65)
 (68)
 (1)
 (12)
 (46)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (6)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (9)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (25)
 (1)
 (5)
 (4)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (36)
 (20)
 (1)
 (1)
 (24)
 (1)
 (1)
 (21)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (45)
 (23)
 (7)
 (3)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (5)
 (10)
 (1)
 (1)
 (43)
 (3)
 (1)
 (61)
 (3)
 (1)
 (22)
 (26)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (11)
 (5)
 (8)
 (1)
 (1)
 (17)
 (22)
 (177)
 (5)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (2)
 (3)

Zunanje povezave 

 

2022
2022 v športu
Športne prireditve v ZDA
Eugene, Oregon